Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 1906 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 23  au 28 avril 1906 à Athènes. 

Cette édition intercalaire n'est pas reconnue par le comité international olympique.

Faits marquants 
L'épreuve compte huit participantes : sept Grecques et une Française, Marie Decugis (épouse de Max Decugis) qui déclare forfait au premier tour.

Esmee Simirioti décroche la médaille d'or face à Sophia Marinou, tandis qu'Euphrosine Paspati complète le podium à la troisième place.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906
Jeux olympiques